Il doppio maschile del torneo di tennis Lipton International Players Championships 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Paul Annacone e Christo van Rensburg che hanno battuto in finale 7–5, 7–5, 6–4 Sherwood Stewart e Kim Warwick.

Teste di serie

 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (secondo turno)
 Stefan Edberg /  Anders Järryd (quarti di finale)
 Ken Flach /  Robert Seguso (terzo turno)
 Kevin Curren /  Steve Denton (secondo turno)
 Broderick Dyke /  John Fitzgerald (terzo turno)
 Fritz Buehning /  Ferdi Taygan (quarti di finale)
 Henri Leconte /  Yannick Noah (semifinali)

 Joakim Nyström /  Mats Wilander (quarti di finale) 
 Sherwood Stewart /  Kim Warwick (finale) 
 David Dowlen /  Nduka Odizor (secondo turno) 
 Francisco González /  Matt Mitchell (terzo turno) 
 Peter Fleming /  Ivan Lendl (secondo turno) 
 Jan Gunnarsson /  Michael Mortensen (secondo turno) 
 Tim Gullikson /  Tom Gullikson (primo turno) 
 Peter Doohan /  Michael Fancutt (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Lipton International Players Championships 1985